Ane Appelkvist Stenseth (ur. 2 marca 1995) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Grong Il.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne

Uwagi 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995